Mord im Orient-Express, nach alter deutscher Rechtschreibung Mord im Orient-Expreß, im englischen Original Murder on the Orient Express, bezeichnet:

 Mord im Orient-Express (Roman), Roman von Agatha Christie (1934)
 Mord im Orient-Expreß (1974), britische Romanverfilmung von Sidney Lumet
 Mord im Orient-Express (2001), US-amerikanische Romanverfilmung von Carl Schenkel
 Mord im Orient-Express (2010), britische Romanverfilmung von Philip Martin
 Mord im Orient Express (2017), britisch-US-amerikanische Romanverfilmung von Kenneth Branagh
 Mord im Orient-Express (Computerspiel), Adventure-Computerspiel von AWE Games zum Roman 

Siehe auch:
 Orient-Express (Begriffsklärung)